Pařížský maraton (francouzsky Marathon de Paris) je sportovní událost, která se každoročně odehrává na jaře v Paříži. Účastní se ho amatérští i profesionální běžci. V celosvětovém měřítku je pátým maratonem co se týče o počtu účastníků a devátým nejrychlejším co se týče sledovaných výkonů. Rekord mužů 2 hodiny 4 minut 21 sekundy drží Elisha Rotich z roku 2021 a rekord žen drží Judith Korir s časem 2 h 19 min 48 sekund z roku 2022.

Historie 
Poprvé se maratonský běh v Paříži uskutečnil 19. července 1896, tři měsíce po olympijských hrách v Athénách na počest Michela Bréala. Účastnilo se jej 190 běžců a vítězem se stal Brit Len Hurst s časem 2 h 31 min 30 s.

Pravidelný maratonský běh se v Paříži koná od roku 1976.

Trať 
Od roku 2005 je trať celá umístěná na pravém břehu a v administrativních hranicích Paříže. Závod začíná u Vítězného oblouku a pokračuje po Avenue des Champs-Élysées přes Place de la Concorde, Rue de Rivoli až na Place de la Bastille a dále přes Place de la Nation. Odtud vede do Bois de Vincennes, kde se trať vrací do města po Rue de Charenton (polovina maratonu) a běží po nábřeží na pravém břehu Seiny až k mostu Bir Hakeim. Následuje úsek do Bois de Boulogne, odkud trať vede po Avenue Foch, kde je cíl.

Statistika

Odkazy

Reference

Související články 
 Pařížský půlmaraton

Externí odkazy 
 
  

Paříž
Atletika ve Francii
Sportovní události v Paříži